Села:
 Плав'я — Закарпатська область, Мукачівський район
 Плав'я — Львівська область, Сколівський район